Die 14. Biathlon-Europameisterschaften wurden vom 21. bis 25. Februar 2007 erstmals im Biathlon Center Banderica im bulgarischen Bansko ausgetragen.

Medaillenspiegel

Männer

Einzel 20 km

Sprint 10 km

Verfolgung 12,5 km

Staffel 4 × 7,5 km

Frauen

Einzel 15 km

Sprint 7,5 km

Verfolgung 10 km

Staffel 4 × 6 km

Weblinks 
 Einzel Männer im IBU-Datacenter (biathlonresults.com)
 Sprint Männer
 Verfolgung Männer
 Staffel Männer
 Einzel Frauen
 Sprint Frauen
 Verfolgung Frauen
 Staffel Frauen

2007
Biathlonveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Bulgarien
Bansko
Sport (Oblast Blagoewgrad)
Biathlon (Bulgarien)